Ekelöf Point – punto roccioso a sud-ovest di Capo Gage, a nord est dell'Isola di James Ross, nella Penisola Antartica
 Gunnar Ekelöf – poeta e scrittore svedese
 Joel Ekelöf – cantante svedese